Antigone II peut désigner :
 Antigone II Gonatas, roi de Macédoine ;
 Antigone II Mattathiah, roi de la dynastie hasmonéenne.

Homonymie de patronyme